

Persone
 Alfred Bloch (1877–...) – calciatore francese
 André Bloch (1873-1960) – compositore francese
 André Bloch (1893-1948) – matematico francese
 Andy Bloch (1969) – giocatore di poker statunitense
 Arthur Bloch (1948) – umorista e scrittore statunitense
 Carl Heinrich Bloch (1834-1890) – pittore danese
 David Ludwig Bloch (1910-2002) – litografo e pittore tedesco
 Débora Bloch (1963) – attrice brasiliana
 Eduard Bloch (1872-1945) – medico austriaco
 Ernest Bloch (1880-1959) – compositore e musicista statunitense
 Ernst Bloch (1885-1977) – filosofo tedesco
 Eugène Bloch (1878-1944) – fisico francese
 Felix Bloch (1905-1983) – fisico svizzero naturalizzato statunitense, da cui prendono il nome le funzioni di Bloch
 Francine Bloch (1916-2010) – musicologa francese
 Gustave Bloch (1848-1923) – storico e accademico francese
 Herbert Bloch (1911-2006) – archeologo ed epigrafista tedesco
 Iwan Bloch (1872-1922) – sessuologo tedesco
 Jan Gotlib Bloch (1836-1902) – banchiere e un finanziere delle ferrovie polacco
 Konrad Emil Bloch (1912-2000) – biochimico tedesco 
 Lars Bloch (1938-2022) – attore danese
 Marc Bloch (1886-1944) – storico e militare francese
 Marcel Bloch, nome alla nascita di Marcel Dassault (1892-1986) – pioniere dell'aviazione, ingegnere, imprenditore, politico, editore e produttore cinematografico francese
 Marcus Elieser Bloch (1723-1799) – ittiologo e naturalista tedesco
 Maurice Bloch (1939) – antropologo francese naturalizzato britannico
 Paul Bloch (1896-1962) – calciatore francese
 Pierre Bloch, noto con lo pseudonimo di Pierre Abraham – scrittore francese
 Raymond Bloch (1914-1997) – latinista, etruscologo e storico francese
 Robert Bloch (1917-1994) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Rosa Bloch (1880-1922) – politica e attivista svizzera

Altro
 Bloch – azienda aeronautica francese
Ispettore Bloch – personaggio del fumetto Dylan Dog